Солџер има више значења:
 Солџер (Ајова)
 Солџер (Канзас)